Lefeuvre est un nom de famille.

Patronyme simple
Claude François Lefeuvre (1748-1818), militaire et homme politique français
 Clémence Lefeuvre (1860-1933), restauratrice française
Daniel Lefeuvre, historien français
Ivanka Lefeuvre (1949-), femme de lettres tchèque, poète et militante des droits de l'homme 
Jean Lefeuvre (1882-1974), peintre paysagiste français
Jean Lefeuvre (1922-2010), prêtre jésuite français, missionnaire en Chine et sinologue
Laurent Lefeuvre (1977- ), auteur de bandes dessinées français
Pascal Lefeuvre (1957- ), musicien
Pierre Lefeuvre, dit Saycet (1980-), producteur et compositeur français de musique électronique
René Lefeuvre (1902-1988), éditeur et militant marxiste français.

Patronyme composé
Martine Lefeuvre-Déotte (1951- ), sociologue française.
Louis Albert-Lefeuvre (1845-1924), sculpteur français.

Le Feuvre
 Arsène-Marie Le Feuvre (1863-1936), peintre et homme politique français.
 George Francis Le Feuvre (1891-1984), écrivain jersiais.
 Gérard Le Feuvre (né en 1962), musicien et violoncelliste jersiais.
 Iris Le Feuvre, députée de Jersey.
 Jean Le Feuvre évêque de Vannes de 1566 à 1570

Voir aussi